

Cinema
Segreti di famiglia (Laguna) – film del 2001 diretto da Dennis Berry
Segreti di famiglia (Tetro) – film del 2009 di Francis Ford Coppola
Segreti di famiglia (Louder Than Bombs) – film del 2015 diretto da Joachim Trier

Letteratura
Segreti di famiglia – romanzo del 2005 di Gerry Boyle
Segreti di famiglia – romanzo del 2008 di Marilia Marchetti
Segreti di famiglia (A Secret Kept) – romanzo del 2009 di Tatiana de Rosnay

Televisione
Brothers & Sisters - Segreti di famiglia – serie televisiva statunitense
Segreti di famiglia – nono episodio della prima stagione di Dexter
Segreti di famiglia – terzo episodio della prima stagione di Lie to Me
 Segreti di famiglia – quattordicesimo episodio della seconda stagione di Fringe
Segreti di famiglia – sesto episodio della prima stagione di Aiutami Hope!
 Segreti di famiglia – sedicesimo episodio della terza stagione di Modern Family
 Segreti di famiglia (Family Secrets) – film TV del 1984 diretto da Jack Hofsiss
 Segreti di famiglia (Deep Family Secrets) – film TV del 1997 diretto da Arthur Allan Seidelman